Клеомен () — имя нескольких древнегреческих деятелей.

Клеомен, спартанские цари — имя трёх спартанских царей:
 Клеомен I — спартанский царь (около 520 до н. э. — около 490 до н. э.)
 Клеомен II, сын Клеомброта I (правил с 370 до н. э. около 61 года).
 Клеомен III, сын Леонида II — спартанский царь в 235—222 до н. э.

 Клеомен, сын Клеомброта II — регент Спарты при царе Агесиполиде III
  — спартанский аристократ из царского рода Агиадов. Сын знаменитого полководца Павсания, брат царя Плистоанакта

Клеомен, древнегреческие писатели:
 Клеомен-ученик киника Метрокла (упоминается Диогеном Лаэртским как автор сочинения «Παιδαγωγικός». Неизвестно, тождествен ли он с Клеоменом, автором сочинений о Гомере и Гесиоде)
 Другой Клеомен, осмеивается как подражатель плохого дифирамбиста Кинессия, времен Аристофана.

 Клеомен — македонский правитель в Египте в IV веке до н. э.

Примечания